In 2018 werd het 8ste Campeonato Carioca Série C gespeeld, het vierde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 29 juli tot 14 oktober. Mageense werd kampioen.

Format
Achttien teams schreven in. Deze werden over twee groepen van vijf en twee van vier. De clubs spelen heen en terugwedstrijden tegen de teams uit hun eigen groep. Na de groepsfase stromen de beste twee van elke groep door naar de kwartfinale. De kampioen en vicekampioen promoveren naar de Série B2 2019.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2018